Stanisław Nowak (zm. 1919) – ziemianin, właściciel dóbr
 Stanisław Nowak (1859–1936) – pedagog, senator II RP
 Stanisław Nowak (1874–1940) – lekarz i działacz społeczny, związany z Częstochową
 Stanisław Nowak (1886–1942) – polityk, ludowiec, poseł na Sejm II RP I i II kadencji (1922–1930)
 Stanisław Nowak (ur. 1892) – skarbowiec, żołnierz 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim OOP i Krzyżem Walecznych
 Stanisław Nowak – działacz niepodległościowy, 4 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowak – działacz niepodległościowy, pośmiertnie (3 czerwca 1933) odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowak – działacz niepodległościowy, 19 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowak (1902–1974) – duchowny katolicki, paulin, przeor Jasnej Góry (5 października 1943 – 19 stycznia 1946)
 Stanisław Nowak (1903–1939) – nauczyciel, kierownik szkoły w Małachowie, podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego
 Stanisław Nowak (1907–1994) – działacz turystyczny, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 Stanisław Nowak (1909–2000) – działacz państwowy na emigracji
 Stanisław Nowak (1917–1988) – pediatra, profesor Akademii Medycznej w Łodzi
 Stanisław Nowak (ur. 1934) – działacz partyjny i państwowy, wojewoda tarnowski (1980–1990)
 Stanisław Nowak (1935–2021) – duchowny katolicki, arcybiskup częstochowski
 Stanisław Nowak (1936–2007) – lekarz neurolog i epileptolog, poeta
 Stanisław Nowak (ur. 1937) – działacz partyjny, wojewoda gorzowski (1975–1988)
 Stanisław Nowak (1931–2012) – prof. dr hab. nauk technicznych, kierownik Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Stanisław Nowak (1945–2016) – lekarz neurochirurg, prof. dr hab. nauk med., kierownik  Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 Stanisław Nowak – nadbrygadier Państwowej Straży Pożarnej
Stanisław Alojzy Nowak (1894–1940) – doktor praw, starosta limanowski (1937–1939), podporucznik artylerii rezerwy Wojska Polskiego
 Stanisław Nowak (właśc. Kazimierz Stanisław Nowak, ur. 1943) – polski działacz partyjny, I sekretarz KW PZPR w Białej Podlaskiej, wicewojewoda bialskopodlaski
Stanisław Aleksander Nowak (ur. 1958) – polski dziennikarz i prozaik

Żołnierze Wojska Polskiego 
 Stanisław Nowak (ur. 1892) – major piechoty, odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Stanisław Nowak (ur. 1895) – kapitan intendent, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Kawalerskim OOP i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stanisław Nowak (zm. 1920) – sierżant 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, odznaczony Virtuti Militari
 Stanisław Nowak – plutonowy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, odznaczony Virtuti Militari
 Stanisław Nowak (ur. 1895) – kapitan 9 Batalionu Strzelców Karpackich, odznaczony Virtuti Militari 
 Stanisław Nowak ps. „Iskra” (1923–1995) – podporucznik, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Funkcjonariusze Policji Państwowej zamordowani w Bykowni i Miednoje 
 Stanisław Nowak (1890–1940) – przodownik, komendant Posterunku PP Tomaszowce,
 Stanisław Nowak (1895–1940) – starszy posterunkowy,
 Stanisław Nowak (1900–1940) – posterunkowy,
 Stanisław Nowak (1911–1940) – posterunkowy.

Przypisy